

Biografia
Fu moglie di Harold, per diritto comune (more danico), per oltre 20 anni. Anche se non è stata considerata legittima moglie di Harold dalla Chiesa, non vi è alcuna indicazione che i figli nati dalla coppia siano stati trattati come illegittimi dalla cultura al tempo. In effetti, una delle figlie, Gyda Haraldsdatter, nota anche come Gytha del Wessex, aveva il titolo di "principessa" ed era sposata con il Granduca di Kiev, Vladimir II di Kiev.

Viene ricordata nella storia e nel folklore soprattutto perché fu lei ad identificare il corpo di Harold dopo la battaglia di Hastings. Il corpo era stato orrendamente mutilato dopo la battaglia dall'esercito normanno di Guglielmo il Conquistatore, e, nonostante le suppliche della madre di Harold a Guglielmo per riottenere il corpo per la sepoltura, l'esercito normanno rifiutò, anche se la madre di Harold offrì dell'oro. Fu allora che Ealdgyth camminò attraverso la carneficina della battaglia per identificare Harold dai segni sul petto noti solo a lei, e grazie a lei Harold ebbe una sepoltura cristiana dai monaci dell'abbazia di Waltham.

Matrimonio
Dalla sua unione con Harold II d'Inghilterra nacquero sei figli:

 Gunhild del Wessex (1055-1097), sposò Alano il Rosso, non ebbero figli;
 Gytha del Wessex(?-1107), sposò Vladimir II di Kiev, ebbero cinque figli;
 Godwine del Wessex;
 Edmund del Wessex;
 Magnus del Wessex;
 Ulf del Wessex (1066-1087).
Aroldo del Wessex

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Amanti di sovrani inglesi